Робово може да се отнася за:

България 
 Робово, село в община Тунджа;
 Волно, село в община Петрич, чието име до 1951 г. е Робово;

Северна Македония 
 Робово, село в община Босилово;
 Робово, село в община Пехчево;

Гърция 
 Робово, бивше село в Кукушко.